Стависки — многозначное понятие:

 Стависки — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Кольненский повят. Имеет статус городской гмины.
 Стависки — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Кольненский повят, Подляское воеводство.
 «Стависки» — французский кинофильм о деле Ставиского.

См. также 
 Ставиский